Wilhelm Kieser ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm  Kieser (Politiker, 1811) (1811–1895), deutscher Lehrer und Politiker, MdL Schwarzburg-Sondershausen
 Wilhelm  Kieser (Politiker, 1833) (1833–nach 1894), deutscher Politiker, MdL Baden